Кръстьо Николов (Коловски) Дулев е български зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в 1839 година в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви, чиито основоположници са Дуле и синът му Никола Кръстев. Кръстьо е син на Никола и като него става зограф. Дело на Кръстьо Николов са икони в църквите „Свети Никола“ в Мраморец и „Свети Георги“ в Злести, Тетовско. Негово дело е и иконата на Кирил и Методий от 1881 година в църквата „Свети Илия“ в Зарово, Солунско.

На входа на църквата „Свети Атанасий“ в Райчица има надпис:

В 1881, 1883 и 1885 година заедно Николай Михайлов и Станко Мияк от Крушево работи по иконостаса в църквата „Света Богородица“ в Брод.

Преселва се в Охрид. Негов помощник е Серафим Тризла. Кръстьо работи често с брат си Константин Николов. Кръстьо Николов обучава синовете си Рафаил Кръстев и Русалим Кръстев, с които също често твори. В тефтера си Кръстьо Николов записва, че през 1890 г. работят с брат му Коста в София, където дали 932 гроша за бои, а от там отишли „в Ломско зафакяме во Сталинска маала и во Белоградчикъ“. В църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Сталийска махала има подписана и датирана 1891 година икона. Тя е необичайна и изобразява светите Евстатий, Трифон и Юлиан, като и тримата държат атрибути: Евстатий – стрък царевица, Трифон – лозарски косер и лозова клонка, а Юлиан – житни стебла.

Николов както и баща му преди него работи и в Кюстендил и Кюстендилско, и в Горна Джумая.

В 1895 година Кръстьо изписва иконите за иконостаса в църквите в Горна и Долна Белица, като се подписва на гръцки като Ставрос Николау.

Иконите в църквата „Света Богородица“ във Волино са изработени от Кръстьо Николов и сина му Рафаил Кръстев. Иконите в църквата „Свети Атанасий“ в Юдово са дело на Кръстьо Николов и сина му Русалим Кръстев. Фреските са от 1902 година. Около 1919 година Кръстьо заедно със сина си Рафаил и Димитър Донев твори в църквата „Свети Атанасий“ в Радиовце. В 20-те години на XX век Кръстьо със сина си Рафаил изписва новата църква в манастира „Вси Светии“ в Лешани. Изписва църквата „Свети Мина“ в Конско заедно със сина си Рафаил Кръстев в 1928 година. В 1929 година изписва със сина си Рафаил Кръстев църквата „Успение Богородично“ в Скребатно, Охридско.

Кръстьо работи също така из Солунско, Тетовско, Кюстендилско, в селската църква в родното си Лазарополе, а негови творби се намират и в църкви в Косово и Южна Сърбия.

Кръстьо Николов умира в 1938 година в Лазарополе.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци
Починали в Лазарополе